Maria Fernanda Alves e Tamira Paszek erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
 
Il doppio del torneo di tennis Kültürpark Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Naomi Broady e Lisa Whybourn che hanno battuto in finale Mihaela Buzărnescu e Tereza Mrdeža 3–6, 7–6(4), [10–7].

Teste di serie

  Anna Piven /  Anastasіja Vasyl'jeva (quarti di finale)
  Tatia Mikadze /  Sofia Shapatava (semifinali)

  Nicole Clerico /  Justine Ozga (quarti di finale)
  Nikola Hofmanová /  Eva Hrdinová (primo turno, Ritiro)

Tabellone

Note 
 

Kültürpark Cup 2011